Haime ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Haime (1790–1877), französischer Arzt
 Jules Haime (1824–1856), französischer Zoologe, Paläontologe und Geologe